
Termin -{SLK}- ima više značenja.
 Lipoinska kiselina, antioksidans
 Mercedes-Benz SLK, sportska kola